Чемпионат СССР 1978 года во второй лиге проходил в шести зонах. Лучший клуба каждой зоны выходил в стыковые игры — шесть клубов в трёх парах разыграли три путёвки в первую лигу. Однако после окончания финального турнира путёвки получили и трое, проигравших в финале.

Лучшие бомбардиры:
 Владимир Муханов («Факел» Воронеж) — 31 гол в 47 матчах
 Валерий Андреев («Искра» Смоленск) — 29 голов в 44 матчах
 Владимир Чеботарёв («Трактор» Павлодар) — 28 голов в 42 матчах
 Владимир Поконин («Ангара» Ангарск) — 27 голов в 37 матчах
 Владимир Пресняков («Металлург» Магнитогорск) — 27 голов в 44 матчах
 Владимир Комков («Волга» Калинин) — 26 голов в 45 матчах
 Александр Иванов («Ростсельмаш») — 26 голов в 44 матчах

Зональный турнир

1 зона 
Лучший бомбардир: Владимир Муханов («Факел») — 31 гол в 47 матчах.

2 зона 

В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР.

Лучший бомбардир: Владимир Сакалов («Буковина») — 19 голов.

3 зона 
Лучший бомбардир: Александр Иванов («Ростсельмаш») — 26 голов в 44 матчах.

4 зона 
Лучший бомбардир: Сергей Агафонов («Рубин») — 22 гола в 46 матчах.

5 зона 
Лучший бомбардир: Владимир Пресняков («Металлург» Магнитогорск) — 27 голов в 44 матчах.

6 зона 
Лучшие бомбардиры:
 Владимир Чеботарёв («Трактор» Павлодар) — 28 голов в 42 матчах
 Владимир Поконин («Ангара») — 27 голов в 37 матчах.

Финальные матчи

«Металлист» — «Факел» 

 Путёвку в первую лигу получил харьковский «Металлист».

«Трактор» — «Звезда» 

 Путёвку в первую лигу получила пермская «Звезда».

«Спартак» — «Алга» 

 Путёвку в первую лигу получил нальчикский «Спартак».

После проведения финальных игр Федерация футбола СССР приняла решение, разрешив повысится в классе всем шести победителям зональных первенств. Таким образом, путёвки в первую лигу также получили воронежский «Факел», павлодарский «Трактор» и фрунзенская «Алга».

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1978
1978